Dencker ist der Familienname folgender Personen:

 Dencker (Familie), ab 1520 für vier Jahrhunderte in Sulingen nachweisbare Patrizierfamilie

 Bjørn Dencker (* 1970), norwegischer Musiker
 Carl Heinrich Dencker (1900–1967), deutscher Landwirtschaftstechniker und Hochschullehrer
 Ferdinand Dencker (1837–1917), deutscher Chronometermacher
 J. Heinrich Dencker (1860–1921), Fabrikant in Sulingen und Aktivist der Homosexuellenbewegung
 Klaus Peter Dencker (1941–2021), deutscher Fernsehschaffender, Autor der visuellen Poesie und Hochschullehrer
 Nils Dencker (* 1953), schwedischer Mathematiker
 Norman Dencker (* 1922), deutscher Botschafter
 Valerius Dencker (1542–1589), deutscher Pastor und Superintendent

Siehe auch:
 Denker